KVA steht für:
 Kehrichtverbrennungsanlage, siehe Müllverbrennung
 Kirchliches Verwaltungsamt
 Klärschlammverwertungsanlage, siehe Klärschlamm
 Korea Volleyball Association, nationaler südkoreanischer Sportverband für Volleyball, Mitglied in der Asian Volleyball Confederation 
 Koreanische Volksarmee, die nordkoreanische Armee
 Kostenvoranschlag
 Kaffeevollautomat
 Küstenverteidigungsabschnitt
 Kungliga Vetenskapsakademien, die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften
 KVA Cars, britischer Automobilhersteller
 ein Grab im Tal der Könige, siehe WVA (Grab)
 Flughafen Kavala (IATA-Code), Flughafen in Griechenland

kVA steht für:
 Kilovoltampere, siehe Voltampere

kva steht für:
 Bagwalalische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der andischen Sprachen in der autonomen Republik Dagestan (Russische Föderation)

Abkürzung